Podgórki ist der Name von drei Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Podgórki (Wierzbica)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Podgórki (Świerzawa) (ehemals Tiefhartmannsdorf, Kreis Goldberg/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Podgórki (Malechowo) (ehemals Deutsch Puddiger, Kreis Schlawe/Pommern)